ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1938—1939 — 45-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Німеччини 

Вісім австрійських клубів долучились до турніру одразу на стадії 1/8 фіналу.

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 

1938–1939
Фірст Вієнна